Krystyna Czajkowska (1936-), joueuse de volley-ball polonaise
 Zofia Czajkowska (1905-1978), musicienne polonaise.